Into The Pandemonium () — второй студийный альбом швейцарской группы Celtic Frost, записанный на лейбле Noise Records в 1987 году.

Into The Pandemonium — самый экспериментальный альбом в дискографии группы. Предыдущие альбомы группы были записаны в стиле трэш-метала с элементами блэк-метала и дэт-метала. На Into The Pandemonium появились элементы классической музыки, готик-метала и индастриала. По сравнению с предыдущими релизами, женского вокала в песнях стало ещё больше. Также есть и достаточно тяжелые композиции с жесткими гитарными рифами ("Inner Sanctum и Babylon Fell"). Жанр альбома можно охарактеризовать как авангардный метал.

Песня «Inner Sanctum» была включена в саундтрек видеоигры Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned.

Тексты песен 
Некоторая часть текстов была позаимствована из разных источников. Например, значительная часть "Inner Sanctum" является прямой цитатой из стихотворений Эмили Бронте, а текст песни «Tristesses de la lune» позаимствован из одноименного стихотворения Шарля Бодлера. Текст к «Sorrows of the Moon» является английским переводом этого же стихотворения.

Обложка 
В качестве обложки альбома взята правая часть триптиха Иеронима Босха — Сад земных наслаждений.

Список композиций оригинального LP (У CD-переиздания он другой)

Список композиций ремастированного CD-издания

Участники записи 
 Томас Габриэль Фишер — гитара, вокал
 Мартин Эрик Айн — бас-гитара
 Рид Сент-Марк — ударные

Гостевые музыканты 
 Thomas Berter: бэк-вокал (песня 1)
 Claudia-Maria Mokri — бэк-вокал (песни 2, 5, 10)
 Manü Moan — вокал (песня 4)
 Malgorzata Blaiejewska Woller — скрипка (песни 4, 10, 11)
 Eva Cieslinski — скрипка (песни 4, 10, 11)
 Wulf Ebert — виолончель (песни 4, 10, 11)
 Jürgen Paul Mann — альт (песни 4, 10, 11)
 Lothar Krist — дирижёр (песни 4, 10, 11)
 Jan Nemec — семплирование (песня 7), звукорежиссёр
 H.C. 1922 — бэк-вокал (песня 8)
 Andreas Dobler — гитара (песни 9, 10, 14)
 Anton Schreiber — валторна (песни 10, 11)
 Marchain Regee Rotschy — бэк-вокал (песня 13)

Примечания 

Альбомы Noise Records
Альбомы Celtic Frost
Альбомы авангардного метала
Альбомы готик-метала
Альбомы симфоник-метала
Альбомы трэш-метала